Биме́тр ( «двоякого размера») — в античном стихосложении, любой стих двоякого размера.

Например, элегиямб, половина дактилического каталектического пентаметра + ямбический  :

Scríbere vérsiculós amóre percussúm gravi

Литература 

 Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. — М., 2003.
 Цисык А. З., Шкурдюк И. А. Античная метрика. — Минск, 2004.

Античная метрика
Метрика